Присъствие може да се отнася за:
 Присъствие, български филм от 1975 година;
 Присъствие (Being There), американски филм от 1979 година.